Levedag ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Levedag (* 1971), deutscher Jurist und Richter am Bundesfinanzhof
 Fritz Levedag (1899–1951), deutscher Künstler und Architekt